Хоме́нко — українське прізвище. Походить від україномовного варіанту слов'янського церковного імені Хома, вказує на людину, яка є нащадком людини з іменем Хома. Серед відомих людей з таким прізвищем — священики, вчені, козацькі отамани, суспільні діячі.

Відомі представники:

А 
 Хоменко Андрій Вікторович (1997—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (посмертно).
 Хоменко Арсеній Петрович (1891—1939) — український демограф, статистик.
 Хоменко Артур Вікторович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

Б 
 Хоменко Борис Васильович (1928—2011) — український літературознавець, перекладач, педагог

В 
 Хоменко Варвара Григорівна (1916—1974) — дослідниця українського фольклору, педагог
 Хоменко Валентина Петрівна (1954) — українська художниця, майстер петриківського розпису
 Хоменко Валерій Дмитрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хоменко Василь Йосипович (1912—1984) — український графік
 Хоменко Василь Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хоменко Василь Опанасович (1899—1943) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант
 Хоменко Володимир Миколайович ( 1959) — український політик. Голова Чернігівської обласної державної адміністрації з 2010 до 2014
 Хоменко Володимир Петрович:
 Хоменко Володимир Петрович — (1985—2020) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хоменко Володимир Петрович ( 1954) — український політик.

Г 
 Хоменко Гнат Степанович (1914—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Хоменко Григорій Гнатович (1892—1968) — український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор.

Д — Е 
 Хоменко Дмитро Миколайович — повний кавалер ордена Слави
 Хоменко Едуард Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І

Іван 
 Хоменко Іван Антонович — радянський артилерист, Герой Радянського Союзу
 Хоменко Іван Євтихійович (1919—1968) — український поет
 Хоменко Іван Петрович (1882—1935) — український палеонтолог
 Хоменко Іван Софронович (1892—1981) — український перекладач Біблії
 Хоменко Іван Федотович — Герой Радянського Союзу

Ігор 
 Хоменко Ігор Володимирович — Герой Росії
 Хоменко Ігор В'ячеславович (1960—2014) — український громадський активіст, учасник Революції Гідності.
 Хоменко Ігор Петрович — генерал-майор медичної служби ЗС України, заслужений лікар України.

Ілля 
 Хоменко Ілля Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Ірина 
 Хоменко Ірина Вікторівна — докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри логіки Філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка

Й 
 Хоменко Йосип — сотник гетьманської компанійської хоругви у 1762 році

К 
 Хоменко Ксенія Овсіївна (1905—1983) — радянська та українська психологиня, послідовниця Лева Виготського та представниця Харківської школи психології.

М 
 Хоменко Микола Григорович ( 1934) — український політик, діяч КПРС, Народний депутат України
 Хоменко Микола Никифорович — Герой Радянського Союзу
 Хоменко Микола Павлович — заступник директора Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Н 
 Хоменко Надія Костянтинівна (1912—1987) — українська поетка і прозаїк

О 
 Хоменко Олег Борисович (1936—2000) — український письменник і журналіст.
 Хоменко Олег Васильович (* 1994) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хоменко Олег Сергійович — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни. Герой України (2022).
 Хоменко Олександр Васильович — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Хоменко Олександр Олександрович — віце-адмірал, начальник Транспорної флотилії за УЦР.
 Хоменко Олексій Володимирович — український футболіст.
 Хоменко Олена Вікторівна ( 1975) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 О. І. Хоменко — перекладач Святого Письма.
 Хоменко Олексій Миколайович (нар. 1981) — український юрист. Кавалер ордена «За заслуги» III ступеня (2022).

П 
 Хоменко Павло Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Хоменко Сергій Анатолійович (1971—2020) — український льотчик
 Хоменко Сергій Володимирович (1978—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хоменко Сергій Дмитрович (1914—1981) — Герой Радянського Союзу

Т 
 Хоменко Тетяна Миколаївна (1962) — українська поетеса, науковець, кандидат філологічних наук

Ю 
 Хоменко Юрій Михайлович — рятувальник служби цивільного захисту ДСНС, кавалер ордена «За мужність».

Я 
 Хоменко Яків Олексійович (1909—1943) — комсомольський і партійний діяч

Також 
 Хомченко

Українські прізвища
Прізвища на -енко